Анато́лий Фили́ппович Смирно́в:

 Смирнов, Анатолий Филиппович (1925—2009) — советский и российский историк.
 Смирнов, Анатолий Филиппович (1909—1986) — советский учёный, специалист в области строительной механики и строительных конструкций, Герой Социалистического Труда.